Het seizoen 2000/01 van de Belgische Tweede klasse ging van start in de zomer van 2000 en de reguliere competitie eindigde in mei 2001. Van 12 mei tot 31 mei werd nog de eindronde gespeeld. KFC Lommel SK, dat net gedegradeerd was, werd kampioen.

Naamswijzigingen
 R. Tilleur FC Liègeois wijzigde zijn naam in RFC Liège.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Verbroedering Geel
 KFC Lommel SK

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Strombeek (kampioen in Derde Klasse A)
 RAEC Mons (kampioen in Derde Klasse B)
 K. Heusden-Zolder SK (winnaar eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Lommel SK (kampioen)
 Racing White Daring Molenbeek (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Turnhout, tweede in eindronde met 8 punten, maar degradatie door niet bekomen van licentie
 FC Eendracht Hekelgem
 KV Oostende

Ploegen
Deze ploegen spelen in het seizoen 2000/2001 in Tweede Klasse:

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Deinze verloor in de eindronde waardoor het normaal gezien moest degraderen. KV Turnhout kreeg echter geen licentie en zakte naar derde klasse waardoor Deinze in tweede klasse mocht blijven.

Eindronde voor promotie

Degradatie-eindronde
Het team dat 16de eindigde, KMSK Deinze, speelde een eindronde met een aantal derdeklassers en ging daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2